Mirtl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd-Dieter Mirtl (* 1944), österreichischer Jurist, Betriebswirt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
 Marion Mirtl (* 1992), deutsche Volleyballspielerin